VHS — аббревиатура.
 VHS () — аналоговый формат видеозаписи.
 VHS () — хорватский автомат.
 «З/Л/О» () — фильм ужасов 2012 года.
 «З/Л/О 2» () — фильм ужасов 2013 года.
 «З/Л/О: Новый вирус» () — фильм ужасов 2014 года.
 «З/Л/О 94» () — фильм ужасов 2021 года.
 VHS-C — VHS кассеты уменьшенного размера с укороченным временем записи.